Османски турски језик (или само османски језик)
 Османско царство
 Османлије